Municipio de Cicero puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cícero (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Cicero (condado de Tipton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Tipton.